Lucio Cestio – retore latino
 Numerio Cestio – politico romano
 Ponte Cestio – ponte di Roma sul Tevere